Loncke (orgelbouwers) - Belgisch orgelbouwersbedrijf

 Gerard Loncke - Belgisch wielrenner
 Jacob Lambrechtsz. Loncke - Nederlands kunstschilder
 Joycelynne Loncke - Guyanees musicoloog
 Louis-Philippe Loncke - Belgisch avonturier